Gaetano Bellei (1857-1922), peintre italien
 Giacomo Bellei (1988-), joueur italien de volley-ball